Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 2015 s'est déroulé du  au  à Edmonton.

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final

L'équipe championne est qualifiée pour le tournoi olympique 2016 de Rio de Janeiro. Les trois équipes suivantes sont qualifiées pour un tournoi de qualification préolympique disputé en . Comme le Brésil est déjà qualifié en tant qu'hôte du tournoi olympique, le Venezuela sera le troisième participant du tournoi préolympique.

Notes et références 

2015
Événement sportif international au Canada
Événement sportif à Edmonton
Amériques féminin 2015
Amériques féminin
Sport au Canada en 2015
Sport en août 2015